Яралов — фамилия.

Некоторые носители:
 Яралов, Александр Сергеевич (1915—1997) — советский и российский театральный актёр.
 Яралов, Юрий Степанович (1911—1983) — советский архитектор, лауреат Государственной премии СССР (1979).